Слано (хор.Slano) — посёлок в Хорватии, на юге Далмации, центр общины Дубровачко-Приморье в Дубровницко-Неретванской жупании.

География 
Расположен в 37 км по шоссе к северо-западу от Дубровника.

Население

История 

Посёлок был заселен еще в античные времена, о чем свидетельствуют руины городища. Городище находится на холме Градина (остатки римского форта, саркофаги), около церкви Францисканцев.

В 1399 году Слано стал частью Республики Дубровник. В посёлке находился княжеский дворец, который был перестроен в 19 веке. Рядом находилась вилла Охмуневич. 

Во время Второй мировой войны посёлок был почти полностью разграблен и уничтожен. Наибольший ущерб получил отель Admiral.

Экономика 
Экономика Слано основана на сельском хозяйстве. Выращиваются: маслины, вино, фрукты, табак, травы, такие как шалфей, полынь. Развито рыболовство и туризм (в посёлке 2 отеля, один из них пятизвёздочный).

В Слано есть порт и два причала для яхт, защищённых бухтой Баня.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Дубровницко-Неретвинской жупании‎